Княгиня Глория Турн-и-Таксис (Мария Глория Фернанда Йохима Джозефина Вильгельмина Губерта; урожд. графиня Глория фон Шёнбург-Глаухау, ) — немецкая светская львица, бизнеследи, католическая активистка, художница и филантроп. Супруга Иоганнеса, 11-го князя Турн-и-Таксис.

Биография 
Отец Глории граф Йохим фон Шёнбург-Глаухау (1929—1998) был номинальным главой ветви Глаухау дома Шёнбургов. Её мать графиня Беатриса Сеченьи (род. 1930) по отцу принадлежит к венгерскому знатному роду и происходит от знаменитого Иштвана Сеченьи, по матери принадлежит к роду Голицыных. После развода в 1986 году её отец женился во второй раз. У Глории четверо братьев и сестёр от двух браков отца, включая графа Александра (род. 1969), номинального главы дома Шёнбург-Глаухау в настоящее время, и графиню Майю (1958—2019), известную светскую львицу.

После войны её родовой замок Рохсбург был конфискован советским правительством. В детстве она с семьёй жила в Африке, где её отец работал журналистом. Они вернулись в Германию в 1970 году, и Глория поступила в школу-интернат для девочек.

Среди предков Глории — члены многих европейских королевских и дворянских семей, включая Чотеков, Трубецких, Ван Рехтеренов, Кинских и Голицыных.

В 1979 году в Мюнхене 19-летняя Глория познакомилась с Иоганнесом (1926—1990), наследным князем Турн-и-Таксис, которому было 53 года. Они начали встречаться и Глория сопровождала его в Южную Америку. Они поженились 31 мая 1980 года в Регенсбурге. Они являлись дальними родственниками, их общим предком был Карл Александр, 5-й князь Турн-и-Таксис.

У супругов было трое детей:
 Мария Терезия Людовика Клотильда Хелена Александра (род. 28 ноября 1980), с 2014 года замужем за британским художником Хьюго Уилсоном, имеют двух дочерей:
 Мафальда Беатриса Мария Уилсон (род. 21 августа 2015)
 Майя Роми Александра Уилсон (род. 22 сентября 2017)
 Элизабет Маргарете Мария Анна Беатриса (род. 24 марта 1982)
 Альберт Мария Ламораль Мигель Йоханнес Габриэль (род. 24 июня 1983), 12-й князь Турн-и-Таксис
 
В 1982 году после смерти её свёкра, Карла Августа, 10-го князя Турн-и-Таксис, её супруг стал 11-м князем.

Публикации 
 Unsere Umgangsformen. Die Welt der guten Sitten von A-Z — с принцессой Алессандрой Боргезе — (2000) 
 Gloria: Die Fürstin - Im Gespräch mit Peter Seewald (2005) 
 Die Fürstin und der Kardinal — с кардиналом Иоахимом Майснером — (2008)

Примечания 

Княгини Турн-и-Таксис
Художники-портретисты Германии
Меценаты Германии